Crederesi – abitanti di Credera Rubbiano
Crederesi – abitanti di Credera